

Persone 
 Guglielmo Tell – leggendario eroe svizzero.

Musica 
 Guglielmo Tell – opera lirica del 1829 composta da Gioacchino Rossini.

Teatro 
 Guglielmo Tell – dramma teatrale di Friedrich Schiller del 1804

Cinema 
 Guglielmo Tell – film italiano del 1911, diretto dal regista Ugo Falena.
 Guglielmo Tell – film italiano del 1948, diretto dal regista Giorgio Pàstina.

Televisione 
 Guglielmo Tell – serie televisiva britannica del 1958.

Pagine correlate 
Guillaume Tell
Wilhelm Tell
William Tell